Vena coronaria puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:
 Vena coronaria estomáquica, vena satélite de la arteria homónima que drena sangre de parte del estómago hacia la vena porta.
 Venas coronarias o venas del corazón, venas que drenan sangre de los diferentes tejidos que componen el corazón.